Далмау () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Далмау, Делфин (1891—1965) — испанский педагог, лингвист, эсперантист.
 Далмау, Луис (ок. 1400—1460) — испанский (каталонский) художник эпохи поздней готики.